Iside (nome)#Varianti
ISIDA  – Istituto Superiore per Imprenditori e Dirigenti di Azienda